Por Gallo pode estar à procura de:

Nomes próprios
Alexandre Tadeu Gallo - ex-futebolista, agora treinador.
Carlos Roberto Gallo - futebolista.
Ernest Gallo - vitivinicultor estadunidense.
Giovanni Gallo - padre católico.
Joseph Gallo - vitivinicultor estadunidense. 
Julio Gallo - vitivinicultor estadunidense.
Maitê Proença Gallo - atriz brasileira.
Max Gallo - escritor francês.
Robert Gallo - médico e pesquisador estadunidense.
Silvio Gallo - pedagogo e anarquista brasileiro.
Vincent Gallo - ator estadunidense.

Topônimos
Gallo Matese - comuna italiana.
rio Gallo - afluente do Tejo.
Rillo de Gallo - município da Espanha na província de Guadalajara
San Pedro del Gallo - município de Durango, no México.
Yahualica de González Gallo - município de Jalisco, no México.
Alexandre Mendes Gallo

Diversos
Língua galo - Língua d'oïl falada na Bretanha e no Loire-Atlantique na França
Pico-de-gallo - ingrediente da culinária mexicana.
Gallo (empresa) - produtora de azeite.

Ver também
Galo (desambiguação)

Desambiguação

fi:Kukko